Хирасэ — имя собственное японского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Хирасэ, Сакугоро (1856—1925) — японский ботаник-любитель, открывший подвижные спермии у дерева гингко.
 Хирасэ, Томоюки (род. 1977) — японский футболист.